Держави Йоруба — стародавнє об'єднання держав у Західній Африці
 Йоруба (мова) — мова з групи мов ква
 Йоруба (народ) — народ в Нігерії та Беніні
 Мистецтво йоруба  — своєрідне мистецтво народу йоруба
 Міфологія йоруба — своєрідна міфологія народу йоруба